Desert Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Desert Creek (Lynd River), Nebenfluss des Lynd River in Queensland
 Desert Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Golf von Carpentaria)